VOK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto militare Volk Field di Camp Douglas (Wisconsin) (Stati Uniti d'America)
 Vök – gruppo musicale islandese